Ла-Рош-сюр-Іо́н () — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, адміністративний центр департаменту Вандея. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 380 км на південний захід від Парижа, 65 км на південь від Нанта.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 23368 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 49059,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Уродженці 
 Адлен Гедіура (*1985) — відомий алжирський футболіст, півзахисник.
 Себастьєн Міньє (*1972) — французький футболіст і тренер.

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Актуальна інформація про місто Ла-Рош-сюр-Іон 
 Ла-Рош-сюр-Іон на сайті французького Національного інституту географії
 Ла-Рош-сюр-Іон на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Ла-Рош-сюр-Іон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Вандея

Примітки 

Міста Франції
Муніципалітети департаменту Вандея
Вандея